

Прізвище 
 Вінсент Любек (1654—1740) — німецький органіст і композитор.
  (1838—1904) — німецький віолончеліст.
 Матія Любек (1953—2000) — хорватський веслувальник-каноїст.

Топоніміка

Любек — місто земельного підпорядкування на півночі Німеччини, на південному сході федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

Любек — місто, штат Мен.
 Любек — переписна місцевість, штат Мен.

Інше 
 5108 Любек — астероїд головного поясу, відкритий 21 серпня 1987 року.